Ма́рко Цар (; 30 августа 1859, Херцег-Нови, Черногория — 1 декабря 1953, Белград, Югославия) — сербский и черногорский , ,  и .

Биография 
Марко Цар был полиглотом и эссеистом. Он писал стихи, романы, рассказы, очерки, эссе, отчёты о поездках по свету. В течение своей жизни он также написал множество статей для газет и журналов.

Писатель родился 30 августа 1859 года в городе Херцег-Нови (тогда часть Далматии в составе Австрийской империи). Получив базовое образование в местной итальянской школе, он переехал в Котор и поступил в гимназию, которую с успехом закончил.

В 1879 году он переехал в тогдашнюю столицу провинции, город Задар, и присоединился к Сербской Народной Партии, лидером которой тогда был Сава Беланович (чью биографию Марко Цар позже напишет и опубликует в газете в Дубровнике), которая боролась за защиту национальных интересов сербского народа.

С 1884 по 1918 год М. Цар работал в Далматинском саборе. Его друзьями и коллегами были Антун Фабрис, Перо Будмани, Луко Зор, Медо Пучич, Нико Пучич, Иван Стоянович и др. Он был редактором журнала «Vuk», одного из самых известных журналов (1884).

После того, как Светомир Николаевич ушёл в большую политику, Марко Цар продолжил его работу по ознакомлению сербских читателей с трудами иностранных писателей и поэтов. 

Когда образовалась Югославия, Марко переехал в новую столицу, Белград. Там он вступил в «Сообщество Сербских Писателей», а позже стал его лидером. В 1941 году, когда Югославия была оккупирована Фашистской Германией, он улетел в Италию; после прекращения войны, в 1945 году, он вернулся в Белград, где и провёл остаток своей жизни.

Он умер 1 декабря 1953 года в Белграде. Его останки были возвращены в Черногорию, в место, где он родился, а позже он был похоронен в монастыре Савина.

Библиография 

 «Венеција», Задар, 1888;
 «У Латинима», Задар, 1894;
 «Моје сипатије I», Задар, 1895;
 «С мора и приморја» (совместно с Йосипом Берсом), Задар, 1896;
 «Од Јадрана до Балкана», Задар, 1898;
 «С бојног и љубавног поља», Мостар, 1904;
 «Сава Бјелановић», Дубровник, 1911
 «Моје сипатије II», Задар, 1913;
 «Естетичка писма», Белград, 1920;
 «Огледи и предавања, Моје симпатије, серија прва и друга», Белград, 1932 и 1934;
 «Есеји», Белград, 1936;
 «Један заборављени песник мора (Јосип Берса)», Белград, 1937.

Примечания

Литература 
 Скерлић, Јован. Историја новије српске књижевности Белград 1914. pp. 436–437.
 Ковачевић Б. О Марку Цару, Гласник Сан 1953. V 2.

Ссылки 
 Биографија на сајту САНУ.

Сербские писатели